Mauricio Martínez (né en 1975), boxeur panaméen ;
  (né en 1978), acteur et chanteur mexicain ;
  (ne en 1993), joueur de football argentin.